Наан — кибуц в Центральном округе Израиля.

Кибуц Наан был основан в 1930 году. Находится он в центре страны, в 5 минутах езды от города Реховот.

На территории кибуца находится завод ирригационных систем (поливальной техники). Также в кибуце занимаются выращиванием хлопка и цитрусовых.
Население кибуца составляют репатрианты из разных стран исхода.

Языки общения: иврит, французский, русский, испанский, английский.

Кибуц не является религиозным, но на территории есть синагога.

В кибуце действует ульпан (школа иврита для репатриантов), также для репатриантов имеется общежитие.

Население

Развлечения 
На территории кибуца есть паб, дискотека и бассейн.

Образование 
Школа, детский сад.

Спорт 
Большое футбольное поле, зал со спортивными тренажерами и баскетбольный зал.

Прочее 
Также имеется свой супермаркет и автобусная остановка, с которой каждую пятницу ходит бесплатный автобус в Реховот.

Примечания 

Кибуцы